Abraham Judaeus () — может относиться к следующим персоналиям (в хронологическом порядке):

 Авраам (XIX—XVII века до н. э.) — патриарх иудеев, библейский персонаж;
 Авраам бар-Хия (Abraham Judaeus; 1065—1136) — еврейский математик и астроном, живший в Барселоне;
 Авраам ибн Эзра (Abraham Judaeus, Avenara; 1089—1164) — еврейский философ, поэт, лингвист, астролог, астроном и математик;
 Авраам бен-Шем-Тоб (Abraham Judaeus Tortuosensis; XIII век) — терапевт из Тортозы, сын Шем-Тоба;
  (Judaeus Bohemus Abraham; ум. 1533) — королевский финансист при Сигизмунде I.

Примечания